Dogofry, comune del circondario di Nara
Dogofry, comune del circondario di Niono